2 miejscowości w Estonii:
 Nadalama – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kehtna
 Nadalama – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja